Miesenbach, une commune autrichienne du district de Wiener Neustadt-Land en Basse-Autriche.
 Miesenbach bei Birkfeld, une commune autrichienne du district de Weiz en Styrie.
 Ramstein-Miesenbach, une ville de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.